Schwein steht für:
 Hausschwein, domestizierte Form des Wildschweins
 Schwein (Wappentier)
 Wildschwein, Tierart aus der Familie der Echten Schweine
 Sus (Schweine), Tiergattung aus der Familie der Echten Schweine
 Echte Schweine, Säugetierfamilie aus der Ordnung der Paarhufer
 Nabelschweine, Säugetierfamilie aus der Ordnung der Paarhufer
 Schweinefleisch, Fleischart
 Schwein, Tierkreiszeichen der chinesischen Astrologie; siehe Erdzweige

 steht als botanisches Autorenkürzel für:
 Lewis David von Schweinitz (1780–1834), deutsch-amerikanischer Mykologe

Siehe auch: